Округ Чиппева 
В США насчитывается 3 округа с названием Чиппева ():

 округ '''Чиппева''' — штат Висконсин
 округ '''Чиппева''' — штат Миннесота
 округ '''Чиппева''' — штат Мичиган